Le Championnat du Portugal de football 1999-2000 est la  de la compétition qui voit la victoire du Sporting CP.

Le meilleur buteur de la saison est une nouvelle fois l'attaquant brésilien Mário Jardel, qui inscrit 37 buts avec le FC Porto.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football D2 1999-2000
 Coupe du Portugal de football 1999-2000

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1999-00 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1
Portugal